Bearden bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Bearden (Arkansas), im Ouachita County
 Bearden (Oklahoma), im Okfuskee County
 Bearden (Tennessee), im Knox County

Personen: 
 Jonathan Bearden (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Romare Bearden (1911–1988), US-amerikanischer Karikaturist, Maler und Liedermacher

Sonstiges:
 Bearden Brook, Fließgewässer im Hampden County, Massachusetts
 Bearden Oil and Gas Field, Ölfeld im Okfuskee County, Oklahoma

Siehe auch:
 Bearden Township